Евдаково — топоним:

 Евдаково — село в Воронежской области.
 Евдаково — железнодорожная станция в Воронежской области.